Hackman ist der Familienname folgender Personen:

 Adwoa Hackman (* 1974), ghanaisch-deutsche Musikerin

 Gene Hackman (* 1930), US-amerikanischer Schauspieler
 Marika Hackman (* 1992), britische Singer-Songwriterin
 Oskar Hackman (1868–1922), finnlandschwedischer Folklorist
 Richard Hackman (1940–2013), US-amerikanischer Psychologe und Autor
 Victor Hackman (1866–1941), finnlandschwedischer Geologe

Hackman steht für:
 Hackman (Design), finnischer Hersteller von Küchen- und Haushaltsgegenständen

Siehe auch:
 Hackmann